Филипп Линхарт (; родился 11 июля 1996 года, Лилиенфельд, Австрия) — австрийский футболист, защитник клуба «Фрайбург» и сборной Австрии.

Клубная карьера 

Воспитанник клуба венского «Рапида». В 2014 году на правах аренды перешёл в мадридский «Реал», где сезон отыграл за «Реал Мадрид C». В 2015 году подписал контракт, был включён в заявку на сезон и начал выступать за «Кастилью». 2 декабря в матче Кубка Испании против «Кадиса» дебютировал за основной состав, заменив во втором тайме Хамеса Родригеса. Летом 2017 года Линхарт на правах аренды перешёл в немецкий «Фрайбург». 20 августа в матче против франкфуртского «Айнтрахта» он дебютировал в Бундеслиге. По окончании аренды клуб полностью выкупил трансфер за 2 млн евро.

Карьера в сборной 
В 2014 году в составе юношеской сборной Австрии Линхарт принял участие в юношеском чемпионате Европы в Венгрии. На турнире он сыграл в матчах против команд Венгрии, Израиля, Португалии и Германии.

В 2015 году в составе молодёжной сборной Австрии принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире сыграл в матчах против команд , Аргентины и Узбекистана.

9 октября 2017 года в отборочном матче чемпионата мира 2018 против сборной Молдавии дебютировал за сборную Австрии.

Летом 2019 года Филипп был приглашён в сборную для участия в Чемпионате Европы среди молодёжных команд, который состоялся в Италии. Во втором матче в группе против Дании он отличился голом на 47-й минуте с пенальти, но его команда уступила 1:3.

В 2019 году в составе молодёжной сборной Австрии Линхарт принял участие в молодёжном чемпионате Европы в Италии. На турнире он сыграл в матчах против команд Сербии, Дании и Германии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway
 Профиль на sports.ru
 
 

Футболисты Австрии
Игроки сборной Австрии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Австрии по футболу
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Реал Мадрид»